Plusieurs villes possèdent une rue de la Bienfaisance :

Belgique 
 Rue de la Bienfaisance à Bruxelles

France 
 Rue de la Bienfaisance à Paris
 Rue de la Bienfaisance à Vincennes

Bienfaisance Rue